Фенш — фамилия:

 Фенш, Андрей Семёнович — Георгиевский кавалер; полковник; № 526 (248); 14 июля 1788.
 Фенш, Василий Андреевич — Георгиевский кавалер; полковник; № 3403; 15 февраля 1819.
 Фенш, Егор Андреевич (Георгий; 1789 — после 28.05.1867) — генерал-лейтенант, сенатор, сын Андрея Семеновича Фенша.